Sodnik je lahko:
 sodnik, oseba, ki ima pravico soditi in odločati o drugih pravnih zadevah 
 Sodnik, priimek več znanih ljudi